Rzut oszczepem w stylu wolnym był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908 w Londynie odbyła się w dniu 15 lipca 1908. Uczestniczyło 33 zawodników z 9 krajów.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908